Glory (slovensko slava) je lahko:
 Glory (Buffy: Izganjalka vampirjev)
 HMS Glory - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Glory (stripi)

it:Gloria